Most valuable player – termin używany w sporcie (najbardziej wartościowy gracz)
 Microsoft Most Valuable Professional – tytuł nadawany przez Microsoft
 Mitral Valve Prolapse – zespół wypadania płatka zastawki mitralnej, zespół Barlowa
 Montel Vontavious Porter – amerykański zawodowy wrestler
 Model View Presenter – wzorzec projektowy
 Minimum viable product – działający produkt z minimum funkcjonalności
 MVP – album studyjny polskiego duetu hip-hopowego Bonson i Matek
 MVP – wydany w 2001 roku mixtape DJ-a Envy